В настоящее время Международной федерацией хоккея на льду проводятся два международных турнира среди юниоров:
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд (не старше 20 лет)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд (не старше 18 лет)